

Тальжино — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Тальжино — станційне селище, Новокузнецький район, Кемеровська область